Ла Болита има више значења:

 Ла Болита (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Болита (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Болита (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Болита, Ла Болита де Чинапа (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику